Leyser steht für:

 Leyser (Familie), deutsch-österreichische Gelehrtenfamilie

Leyser ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Leyser (1683–1752), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Caspar Leyser (auch Lyser; 1628–1699), deutscher Richter und Politiker, Bürgermeister in Wittenberg
 Christian Leyser (1624–1671), deutscher Theologe und Philosoph

 Friedrich Leyser (1591–1645), deutscher evangelischer Theologe

 Georg Siegmund Leyser (1662–1708), deutscher Orgelbauer

 Jakob Anton Leyser (1830–1897), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Johann Leyser (1631–1684), deutscher Theologe und dänischer Feldprediger
 Karl Leyser (Bezirksoberamtmann) (* 1868), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Karl Leyser (1920–1992), deutsch-britischer Historiker
 Kaspar Leyser († 1525), Führer im deutschen Bauernkrieg
 Michael Leyser (auch Lyser; 1626–1660), deutscher Mediziner und Anatom
 Ottoline Leyser (* 1965), britische Botanikerin

 Yony Leyser (* 1985), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Leiser
 Leysser